Baguirmi bzw. Bagirmi steht für:

 ein historisches Reich im Tschad, siehe Sultanat Baguirmi
 Departement Baguirmi in der Provinz Chari-Baguirmi im Tschad
 Bagirmi (Sprache), eine Sprache im Tschad
 Bagirmi (Volk), eine Bevölkerungsgruppe im Tschad